Yomi (黄泉) is het Japanse woord voor de onderwereld

 Yomi (読 み), wat lezen betekent, zoals de on'yomi en kun'yomi van kanji
 Yomi (Riki-Oh), een verwijfd personage in de manga Riki-Oh
 Koyomi Mizuhara, een personage in de anime- en mangaserie Azumanga Daioh
 Yomi (Babel II), (ヨミ), een personage in de anime en manga-serie Babel II
 Yomi Isayama (黄泉), een personage in de mangaserie Ga-rei en de prequel anime-serie Ga-Rei: Zero
 Yomi (YuYu Hakusho) (黄泉), een personage in de anime- en mangaserie YuYu Hakusho
 Yomi (kaartspel) een kaartspel van David Sirlin
 Yomi: naam van een jongerenorganisatie in Vlaanderen (BE) die tactiele processen onderzoekt en faciliteert